Куру́ () — река на севере Французской Гвиане. Впадает в Атлантический океан. Протекает по территории коммуны Куру. Образует эстуарий, в котором расположен город Куру и сооружена стоянка для яхт.

Гидрография 
Река берёт своё начало к юго-западу от гор Багот, на возвышенности в экваториальных лесах. Её длина составляет 143,7 км. Крупнейшие притоки Куру, от истока к устью:
 правые: Насьональ, Галиби, Балана, Пассура.
 левые: Синнамари, Кампи, Фоссе, Гориго, Куи, Каиман, Синь-Рук.

Экология 
Вода в Куру сильно замутнена из-за грязи, вымываемой из лесных почв, также как и в других реках джунглей. Недалеко от насосной станции, снабжающей город Куру питьевой водой, находится золотодобывающий рудник, сбрасывающий ртуть в один из притоков реки.

Фауна 
В реке водится 73 вида рыбы, большая часть которых принадлежит к отрядам харацинообразных (29) и сомообразных (25). Многие виды используются в пищу местными жителями. На берегах Куру обитают чёрные катарты.

Примечания 

Реки, впадающие в Атлантический океан (Южная Америка)
Реки Французской Гвианы